Peter Kavanagh può riferirsi a:

Peter Kavanagh (calciatore) (1909-1993), calciatore irlandese.
Peter Kavanagh (scrittore) (1916-2006), scrittore irlandese.
Peter Kavanagh (politico) (1959), politico australiano.
Peter Kavanagh (Stargate Atlantis), personaggi di Stargate Atlantis
Peter Kavanagh (produttore) (1953-2016), produttore canadese.